vojnik

Niz nogometnih klubova koje je nosilo ovaj naziv:

Hrvatska:
 NK Borac Bakar
 NK Borac Banovci
 NK Borac Bobota
 NK Borac Donji Hrašćan
 NK Borac Drenovci
 NK Borac Glavice
 NK Borac Imbriovec
 NK Borac Kneževi Vinogradi
 NK Borac PMP Turčišće
 NK Borac Retkovci

BiH:
 FK Borac Banja Luka
 FK Borac Bosanski Šamac
 FK Borac Drvar
 FK Borac Kozarska Dubica
 FK Borac Maglajani
 FK Borac Osinja

Srbija:
 FK Borac Čačak
 FK Borac Novi Sad
 FK Borac Šabac
 FK Borac Zrenjanin
 KK Borac Čačak